El término perdiz común puede referirse a:

Alectoris rufa;
Nothura maculosa.